Circleville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Circleville (Kansas)
Circleville (Ohio)
Circleville (Utah)